

Geografia
 Torella dei Lombardi – comune italiano in provincia di Avellino
 Torella del Sannio – comune italiano in provincia di Campobasso

Persone
 Raffaele Torella (1950) – indologo e storico delle religioni italiano

Pagine correlate
 Torelli
 Torello